El Tour d'Oman 2018 fou la novena edició del Tour d'Oman. La cursa es va disputar en sis etapes entre el 13 i el 18 de febrer de 2018 amb un total de 914,5 km els disputats. La cursa formava part de l'UCI Àsia Tour 2018, amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el kazakh Aleksei Lutsenko (). L'acompanyaren al podi el colombià Miguel Ángel López (() i l'espanyol Gorka Izagirre (Bahrain-Merida).

Equips participants 
Els 18 equips participants foren:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació final

Évolution des classements

Notes i referències

Enllaços externs 
   Web oficial
 

Competicions ciclistes del 2018
2018